


Lista de mai jos conține localitățile din județul Teleorman.

Vezi și 
Județele României

Teleorman
Localități
 Listă, Localități